Открытый чемпионат Франции 2016 — 115-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося во французском Париже на кортах местного теннисного центра «Roland Garros». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2016 году матчи основных сеток прошли с 22 мая по 5 июня. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Станислас Вавринка
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском парном разряде —  Иван Додиг и  Марсело Мело
 в женском парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Луция Шафаржова
 в смешанном парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Майк Брайан

Общая информация

Расклад перед турниром 

Главным фаворитом в мужском чемпионате являлся Новак Джокович, который до Открытого чемпионата Франции 2016 выиграл три Турнира Большого шлема подряд, а на двух предыдущих турнирах «Rolland Garros» сербский теннисист останавливался в шаге от триумфа. К тому же, Новак мог собрать «карьерный» Большой шлем и стать восьмым теннисистом в истории, кому удалось выиграть все четыре мэйджора. Одним из его главных оппонентов — швейцарец Роджер Федерер — снялся с турнира из-за травмы спины и не смог выступить на турнире Большого шлема впервые с 1999 года. Рафаэль Надаль, получивший прозвище «король грунта» за выдающуюся игру на медленном покрытии, проводил не лучший сезон в карьере, но всё же оставался одним из претендентов на победу и десятому рекордному трофею на Открытого чемпионата Франции, особенно после двух титулов на грунте в этом сезоне: в Монте-Карло и Барселоне. Являлся также одним из соперников Джоковича в борьбе за титул британец Энди Маррей, который участвовал в финале Открытом чемпионате Австралии и проиграл сербу, но на грунтовом турнире в Риме за неделю до начала чемпионата шотландец взял верх.

В женском турнире фаворитом была Серена Уильямс, которая могла повторить достижение легендарной Штеффи Граф и выиграть 22-й титул на Турнирах Большого шлема. Однако последние два мэйджора американка выиграть не смогла, а в сезоне 2016 смогла выиграть лишь один турнир в Риме. Главными соперницами Серены стали Ангелика Кербер, выигравшая у титулованной американской теннисистки в финале Открытого чемпионата Австралии, и Агнешка Радваньская. Эти теннисистки могли бы завоевать звание первой ракетки мира, если бы Серена проиграла на ранних стадиях, а они бы дошли до решающих матчей. К фаворитам относились румынка Симона Халеп, которая выиграла турнир в Мадриде, и испанка Гарбинье Мугуруса, которая добиралась до четвертьфинала французского чемпионата два предыдущих года.

Погодные условия 
В течение всего турнира погодные условия были не идеальными: часто лил дождь, на улице было холодно. 30 мая впервые за 16 лет организаторы отменили полностью игровой день из-за погодных условий. На следующий день дожди продолжились, было доиграно всего 2 матча. Теннисистки Агнешка Радваньская и Симона Халеп были недовольны решением организаторов продолжить матчи в таких условиях.

Рейтинговые очки и призовые деньги

Рейтинговые очки 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на турнире Большого шлема «Roland Garros».

Взрослые

Юниоры

Призовые деньги 
Призовой фонд в 2016 году на Открытом чемпионате Франции составил € 32 017 500 и вырос на 14 % по сравнению с прошлым годом.

* на двоих игроков

Сеянные игроки 
Ниже представлены сеянные игроки согласно рейтингу WTA и ATP на 16 мая 2016 года. Рейтинговые очки после турнира Вы можете увидеть в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Мужской одиночный разряд 
{|class="wikitable sortable collapsible uncollapsed"
|-
! style="width:40px;"  |Посев
! style="width:40px;"  |Место в рейтинге
! style="width:180px;" |Игрок
! style="width:90px;"  |Очки до турнира
! style="width:90px;" |Защищаемые очки
! style="width:70px;"  |Выигранные очки
! style="width:80px;"  |Очки после турнира
! style="width:400px;" |Статус
|-
|-style="background:#cfc;"
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| Новак Джокович
| style="text-align:center;" | 16,150
| style="text-align:center;" | 1,200
| style="text-align:center;" | 2,000
| style="text-align:center;" | 16,950
|Титул, в финале обыграл  Энди Маррея [2]
|-
|-style="background:#fcc;"
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| Энди Маррей
| style="text-align:center;" | 8,435
| style="text-align:center;" | 720
| style="text-align:center;" | 1,200
| style="text-align:center;" | 8,915
|Финал, проиграл  Новаку Джоковичу [1]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 4
| Станислас Вавринка
| style="text-align:center;" | 6,315
| style="text-align:center;" | 2,000
| style="text-align:center;" | 720
| style="text-align:center;" | 5,035
|Полуфинал, проиграл  Энди Маррею [2]
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 5
| Рафаэль Надаль
| style="text-align:center;" | 5,675
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 5,405
|Третий раунд, снялся с турнира из-за травмы запястия
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 6
| Кэй Нисикори
| style="text-align:center;" | 4,470
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 4,290|Четвёртый круг, проиграл  Ришару Гаске [9]
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 7
| Жо-Вильфрид Тсонга
| style="text-align:center;" | 3,355
| style="text-align:center;" | 720
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 2,725|Третий раунд, отказ (соперник —  Эрнест Гулбис)
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 8
| Томаш Бердых
| style="text-align:center;" | 2,850
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 3,030|Четвертьфинал, проиграл  Новаку Джоковичу [1]
|-
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 9
| Милош Раонич
| style="text-align:center;" | 2,785
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 2,965
|Четвёртый круг, проиграл  Альберту Рамосу-Виньоласу
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 12
| Ришар Гаске
| style="text-align:center;" | 2,725
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 2,905
|Четвертьфинал, проиграл  Энди Маррею [2]
|-
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| Марин Чилич
| style="text-align:center;" | 2,775
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 2,605
|Первый круг, проиграл  Марко Трунгеллити [Q]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| Давид Феррер
| style="text-align:center;" | 2,740
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 2,560
|Четвёртый круг, проиграл  Томашу Бердыху [7]
|-
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 13
| Давид Гоффен
| style="text-align:center;" | 2,570
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 360
| style="text-align:center;" | 2,840
|Четвертьфинал, проиграл  Доминику Тиму [13]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 15
| Доминик Тим
| style="text-align:center;" | 2,430
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 720
| style="text-align:center;" | 3,105
|Полуфинал, проиграл  Новаку Джоковичу [1]
|-
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 16
| Роберто Баутиста Агут
| style="text-align:center;" | 2,015
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 2,150
|Четвёртый круг, проиграл  Новаку Джоковичу [1]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 17
| Джон Изнер
| style="text-align:center;" | 1,965
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 2,100| Четвёртый круг, проиграл  Энди Маррею [2]
|-
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 18
| Жиль Симон
| style="text-align:center;" | 1,945
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,855
|Третий круг, проиграл  Виктору Троицки [22]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 19
| Ник Кирьос
| style="text-align:center;" | 1,855
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,855
|Третий круг, проиграл  Ришару Гаске [9]
|-
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 20
| Кевин Андерсон
| style="text-align:center;" | 1,840
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 1,760
|Первый раунд, проиграл  Стефану Роберу [WC]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 21
| Бенуа Пер
| style="text-align:center;" | 1,641
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 1,596
|Второй круг, проиграл  Теймуразу Габашвили
|-
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 22
| Бернард Томич
| style="text-align:center;" | 1,625
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 1,625
|Второй круг, проиграл  Борне Чоричу
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 23
| Фелисиано Лопес
| style="text-align:center;" | 1,550
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,630
|Третий круг, проиграл  Давиду Ферреру [11]
|-
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 24
| Виктор Троицки
| style="text-align:center;" | 1,535
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 1,670
|Четвёртый круг, проиграл  Станисласу Вавринке [3]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 25
| Джек Сок
| style="text-align:center;" | 1,505
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,415
|Третий круг, проиграл  Альберту Рамосу-Виньоласу
|-
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 26
| Филипп Кольшрайбер
| style="text-align:center;" | 1,485
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 1,450
|Первый круг, проиграл  Николасу Альмагро
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 27
| Пабло Куэвас
| style="text-align:center;" | 1,450
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,450
|Третий круг, проиграл  Томашу Бердыху [7]
|-
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 29
| Жуан Соуза
| style="text-align:center;" | 1,275
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 1,275
|Второй круг, проиграл  Эрнесту Гулбису
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 28
| Иво Карлович
| style="text-align:center;" | 1,280
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,360
|Третий круг, проиграл  Энди Маррею [2]
|-
| style="text-align:center;" | <s>28
| style="text-align:center;" | <s>30
| <s>Александр Долгополов
| style="text-align:center;" | 1,270
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1,260
|Снялся с турнира из-за растяжения мышцы
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | 31
| Люка Пуй
| style="text-align:center;" | 1,266
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 1,311
|Второй круг, проиграл  Андрею Мартину [LL]
|-
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 32
| Жереми Шарди
| style="text-align:center;" | 1,265
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 1,175
|Третий круг, проиграл  Станисласу Вавринке [3]
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 35
| Федерико Дельбонис
| style="text-align:center;" | 1,165
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 1,165
|Первый круг, проиграл  Пабло Карреньо Бусте
|-
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 33
| Фабио Фоньини
| style="text-align:center;" | 1,165
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 1,165
|Первый круг, проиграл  Марселю Гранольерсу
|-bgcolor=eeeeee
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 34
| Стив Джонсон
| style="text-align:center;" | 1,190
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 1,110
|Первый круг, проиграл  Фернандо Вердаско
|}

 Женский одиночный разряд 

 Соревнования 

 Взрослые 

 Мужчины. Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Энди Маррея — 3-6 6-1 6-2 6-4.
 Джокович выигрывает свой 6-й турнир в сезоне и 12-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Джокович выиграл «карьерный» Большой шлем.
 Джокович выиграл четвёртый турнир Большого шлема подряд и собрал некалендарный Большой шлем.
 Маррей уступает второй финал на турнире Большого шлема за год.
 10-й в карьере Маррея финал турнира Большого шлема (2 победы и 7 поражений) и первый финал на Roland Garros.
 34-я встреча Джоковича и Маррея и 24-я победа Джоковича.

 Женщины. Одиночный турнир 

 Гарбинье Мугуруса обыграла  Серену Уильямс — 7-5 6-4.
 Второй в карьере Мугурусы финал турнира Большого шлема и первая победа в нём.
 27-й в карьере Уильямс финал турнира Большого шлема (21 победа и 6 поражений) и четвёртый финал Roland Garros (первое поражение).
 Серена Уильямс проигрывает второй финал турниров Большого шлема подряд.

 Мужчины. Парный турнир 

 Фелисиано Лопес/ Марк Лопес обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 6-4, 6-7(6), 6-3.
 Испанцы выиграли первый совместный титул Турниров Большого шлема.
 Братья Брайаны проиграли второй подряд финал Открытого чемпионата Франции.

 Женщины. Парный турнир 

 Каролин Гарсия/ Кристина Младенович обыграли  Екатерину Макарову /  Елену Веснину со счётом 6-3, 2-6, 6-4.
 Француженки выиграли первый совместный титул турниров Большого шлема.
 Французская пара выиграла первый титул на домашнем турнире Большого шлема впервые с 1971 года.

 Микст 

 Мартина Хингис/ Леандер Паес обыграли  Саню Мирзу /  Ивана Додига со счётом 4-6, 6-4, [10-8].
 Хингис и Паес выиграли «карьерный» Большой шлем в миксте.

 Юниоры 

 Юноши. Одиночный турнир 

 Жоффре Бланкано обыграл  Феликса Оже-Альяссима со счётом 1–6, 6–3, 8–6.

 Девушки. Одиночный турнир 

 Ребека Масарова обыграла  Аманду Анисимову со счётом 7–5, 7–5.

 Юноши. Парный турнир 

 Ишай Олиэль /  Патрик Рикл обыграли  Орланду Луса /  Чхуна Юнсона со счётом 6–3, 6–4.

 Девушки. Парный турнир 

 Паула Ариас Манхон /  Ольга Данилович обыграли  Олесю Первушину /  Анастасию Потапову со счётом 3–6, 6–3, [10–8].

 Ветераны 

 Мужчины до 45 лет. Парный разряд 
 Карлос Мойя /  Хуан Карлос Ферреро обыграли  Себастьена Грожана /  Фабриса Санторо со счётом 6–4, 6–4.

 Мужчины старше 45 лет. Парный разряд 
 Серхи Бругера /  Горан Иванишевич обыграли  Янника Ноа /  Седрика Пьолина со счётом 6–3, 7–6 (7–2).

 Женщины. Парный разряд 
 Линдсей Дэвенпорт /  Мартина Навратилова обыграли  Кончиту Мартинес /  Натали Тозью со счётом 6–3, 6–2.

 Теннис на колясках 

 Мужчины. Одиночный разряд 
 Густаво Фернандес обыграл  Гордона Рида со счётом 7–6 (7–4), 6–1.

 Женщины. Одиночный разряд 
 Марьолейн Бёйс обыграла  Сабину Эллерброк со счётом 6–3, 6–4.

 Мужчины. Парный разряд 
 Синго Куниэда /  Гордон Рид обыграли  Михаэля Иеремию /  Штефана Ульссона со счётом 6–3, 6–2.

 Женщины. Парный разряд 
 Юи Камидзи /  Жордан Уайли''' обыграли  Йиске Гриффиун /  Аник ван Кот со счётом 6–4, 4–6, [10–6].

См. также 
 Мировой тур ATP 2016
 WTA Тур 2016

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF 

 
Май 2016 года
Июнь 2016 года